Intermission ()

 Intermission — евродэнс-коллектив из Германии.
 Intermission — альбом Stratovarius, выпущенный в 2001 году.
 Intermission — альбом Dio, выпущенный в 1986 году.
  — альбом The Residents, выпущенный в 1982 году.
 «Intermission» — песня группы Panic! At the Disco.